LFBA steht für:
 Flughafen Agen in Frankreich (ICAO-Code)

LfbA steht für:
 Lehrkraft für besondere Aufgaben, Mitarbeiter einer Hochschule

LFBA